Kai Lind kan avse:

 Kai Lind (skådespelare) (1887–1962)
 Kai Lind (sångare) (född 1937)